Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Tabisz – polski judoka i trener judo
 Stanisław Tabisz – polski oficer
 Stanisław Tabisz – polski malarz, grafik, scenograf, pedagog, działacz związkowy, krytyk sztuki